Am Horn steht für:

 Am Horn (Mittenwald), Ortsteil von Markt Mittenwald im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Am Horn (Oppenau), Ortsteil der Stadt Oppenau im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Am Horn (Sexau), Ortsteil der Gemeinde Sexau im Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Straßenzug Weimar, siehe Horn (Weimar)
 Musterhaus Am Horn, Versuchshaus des Bauhauses in Weimar

Siehe auch:
 Horn (Begriffsklärung)